Јожеф Нађ се може односити на:

 Јожеф Нађ (1921—1969) друштвено-политички радник САП Војводине и СФР Југославије 
 Јожеф Нађ (1957) позоришни уметник
 Јожеф Нађ (1977), музичар